Sisínio é um nome próprio e pode ser:
 Papa Sisínio (†708) - papa em Roma
 Sisínio (bispo novaciano) - bispo novaciano de Constantinopla
 Sisínio I de Constantinopla (†427) - patriarca de Constantinopla
 Sisínio II de Constantinopla (†998) - patriarca de Constantinopla

Ver também 

Desambiguações de antropônimos